Dera steht für
 Dar'a, eine Provinz und Stadt in Syrien
 Defence Evaluation and Research Agency, einen Teil des britischen Verteidigungsministeriums
 Direct Epitope Recognition Assay, ein Verfahren zur Bestimmung stimulierender TRAK

Dera ist der Nachname von:
 Andrzej Dera (* 1961), polnischer Politiker
 Charles Dera (* 1978), US-amerikanischer Pornodarsteller

DERA steht für:
 Darmstädter Elektronischer Rechenautomat, historischer Computer
 Deutsche Rohstoffagentur, Fachbereich der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Siehe auch:
 Derra
 Derah

Abkürzung